Zumberge steht für: 

 Zumberge-Küste, Küstenabschnitt im Ellsworthland, Antarktika
 James Zumberge (1923–1992), US-amerikanischer Glaziologe
 Kap Zumberge, Kap an der zum Filchner-Ronne-Schelfeis angrenzenden Küste des Ellsworthlands, Antarktika